TNFRSF21 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 655 амінокислот, а молекулярна маса — 71 845.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, адаптивний імунітет, імунітет. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки